Dolus ist

 eine Gottheit der Römischen Mythologie, siehe Dolos
 der Vorsatz in der Rechtswissenschaft